Эльче-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-дель-Сегура.  Занимает площадь 239,49 км². Население — 3 944 человека (на 2010 год). Расстояние — 96 км до административного центра провинции.

В состав муниципалитета входит также посёлок Пеньяррубиа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página Oficial del Ayuntamiento de Elche de la Sierra 
 Sitio de la comarca de la Sierra del Segura Albaceteña
 Página no oficial de Elche de la Sierra 

Муниципалитеты Альбасете